Osabuohien ist der Familienname folgender Personen:

 Adesuwa Osabuohien (* 1994), US-amerikanisch-nigerianische Tennisspielerin
 Ofure Osabuohien (* 1997), nigerianische Tennisspielerin